El sahelantrop (Sahelanthropus tchadensis) és un homínid extint que va viure fa uns 7 milions d'anys i que es creu que podria correspondre a l'últim avantpassat comú dels ximpanzés i el gènere Homo, és a dir, el primer homínid.

Entre el 2001 i el 2002 es van trobar, al desert de Djurab, al Txad, diverses restes fòssils: un crani, els fragments d'una mandíbula i algunes dents d'un hominini. L'individu, al qual pertanyien aquestes restes, va ser batejat amb el nom Toumaï ('Esperança de viure' en la llengua local).

Tenia un volum cerebral de 340 a 360 cm³ i un rostre semblant al dels humans però amb ullals com els micos. No s'ha pogut determinar si era bípede, tot i que hi ha raons per creure que era així, ja que el forat magne en el crani està desplaçat cap avall respecte de la posició que ocupa en els ximpanzés moderns.

En considerar que la divergència entre humans i ximpanzés va començar fa uns 5 milions d'anys. Es creu que els Sahelanthropus (de fa 7 milions d'anys) no eren antecedents dels ximpanzés sinó de tots dos grups alhora. El material descobert és escàs i és difícil fer una interpretació segura; tot i així, hi ha la certesa que es tracta d'un dels primers homininis.

Referències

Bibliografia 
 Michel Brunet, Franck Guy, David Pilbeam, Hassane Taisso Mackaye, Andossa Likius, Djimdoumalbaye Ahounta, et al. "A new hominid from the upper Miocene of Chad, central Africa". Nature, 418:145-51, 2002.
 Nature, "The look of Toumaï", 7 abril 2005, p. 752-755, ISSN 0028-0836
 Wolpoff, M.H., J. Hawks, B. Senut, M. Pickford, and J. Ahern: "An Ape or The Ape: Is The Toumaï Cranium TM 266 a Hominid?" PaleoAnthropology 2006:36-50. University of Wyoming news release and abstract 
 BEAUVILAIN Alain, 2003: "Toumaï, l'aventure humaine"; La Table Ronde, Paris.

Enllaços externs 

 Fossil Hominids: Toumai
 National Geographic: Skull Fossil Opens Window Into Early Period of Human Origins
 Imatge de la calavera (nature.com)
 

Homininis
Homínids del Miocè